Aqui hi ha un resum dels episodis de la novena temporada de Supernatural. The CW va renovar Supernatural l'11 de febrer de 2013 per una novena temporada. El 14 de febrer de 2014, CW va anunciar una desena temporada de la sèrie.

Elenc

Personatges principals 
 Jared Paladecki com Sam Winchester (Germà de Dean Winchester) 
 Jensen Ackles com Dean Winchester (Germà de Sam Winchester)
 Misha Collins com Castiel (Ángel caigut/Humà, guardià i amic dels germans Winchester) (9 episodis)

Estels convidats 
 Jim Beaver com Bobby Singer (1 episodi)
 Nicole "Snooki" Polizzi com ella mateixa (1 episodi)

Personatges recurrents 
 Mark Sheppard com Crowley (9 episodis)
 Tahmoh Penikett com Gadreel / "Ezequiel" (6 episodis)
 Curtis Armstrong com Metatron (5 episodis)
 Alaina Huffman com Abaddon / Josie Sands (5 episodis)
 Osric Chau com Kevin Tran (4 episodis)
 Erica Carroll com Hannah (3 episodis)
 Kim Rhodes com a Xèrif Jody Mills (2 episodis)
 Gil McKinney com Henry Winchester (2 episodis)
 Adam Harrington com Bartolomé (2 episodis)
 Grace Phipps com Hael (1 episodi)
 Lindsey McKeon com Tessa (1 episodi)
 Felicia Day com Charlie Bradbury (1 episodi)
 Julian Richings com la Mort (1 episodi)
 DJ Qualls com Garth Fitzgerald IV (1 episodi)
 Lauren Tom com a Linda Tran (1 episodi)
 Tiio Horn com Dorothy (1 episodi)
 Timothy Omundson com Cain (1 episodi)
 Dylan Everett com Dean adolescent (1 episodi)
 Olivia Ryan Stern com Tracy Bell (1 episodi)
 Stephen Monroe Taylor com Malachi (1 episodi)
 Steve Valentine com a Xef Leo (1 episodi)
 Andrew Jenkins com Peter Jenkins (1 episodi)
 Gildart Jackson com James Haggerty (1 episodi)
 Erin Karpluk com Robin (1 episodi)
 Kavan Smith com Cuthbert Sinclair / "Magnus" (1 episodi)
 Richard Speight, Jr. com Gabriel (1 episodi)
 Katherine Ramdeen com Annie Jones (1 episodi)

Llista de capítols

Referències 

09